Molinos de Duero är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Soria och regionen Kastilien och Leon, i den centrala delen av landet,  km norr om huvudstaden Madrid. Molinos de Duero ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Molinos de Duero är kuperad norrut, men söderut är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Molinos de Duero. Runt Molinos de Duero är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Vinuesa,  km nordost om Molinos de Duero. I omgivningarna runt Molinos de Duero växer i huvudsak barrskog.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Orter i Kastilien och Leon